Porchiano (Todi), fracción de Todi, provincia de Perugia, Umbría;
 Porchiano (Ascoli Piceno), fracción de Ascoli Piceno, provincia de Ascoli Piceno, Marcas;
 Porchiano del Monte, fracción de Amelia, provincia de Terni, Umbría.